Hunnenschlacht, terme allemand signifiant la  « bataille des Huns », fait référence à la bataille des champs Catalauniques de 451 ayant opposé les Huns d'Attila aux Romains et  leurs alliés barbares. Ce nom a été repris pour :

 Die Hunnenschlacht, un tableau de Wilhelm von Kaulbach peint vers 1850. 
 Hunnenschlacht, un poème symphonique de Franz Liszt écrit en 1857 inspiré du tableau de von Kaulbach.
 
Homonymie de titre